Ez a lista a Penny a M.A.R.S.-ból című olasz sorozat  epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2019)

3. évad (2020)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái